Johann Sebastiani ist der Name folgender Personen:

* Johann Sebastiani (Komponist) (1622–1683), deutscher Komponist von Kirchenmusik
 Johann Christoph Sebastiani (1640–1704), deutscher Architekt und Hofbaumeister